Исключи́тельная экономи́ческая зо́на — район, находящийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, подпадающий под действие особого правового режима. Ширина его не может превышать 200 морских миль (370,4 км), отсчитываемых от исходных линий.

Права 
Государство в своей исключительной экономической зоне имеет исключительное право:
 на разведку, разработку и сохранение природных ресурсов как живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах
 юрисдикцию в отношении
 создания и использования искусственных островов, установок и сооружений
 морских научных исследований
 защиты и сохранения морской среды

Права и обязанности других государств в исключительной экономической зоне:
 В исключительной экономической зоне все государства пользуются свободами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря
 Государства при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей в исключительной экономической зоне должным образом учитывают права и обязанности прибрежного государства и соблюдают законы и правила, принятые прибрежным государством
(Статьи 56, 58 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года)

Крупнейшие исключительные экономические зоны 
Согласно Национальной оборонной ассоциации Великобритании, крупнейшей в мире ИЭЗ обладает Франция: благодаря многочисленным заморским территориям, площадь её  составляет . Наибольший вклад в эту площадь вносит Французская Полинезия, дающая Франции ИЭЗ в 4,77 млн км². 

Однако согласно другим источникам, площадь ИЭЗ Франции, с учётом территориальных вод, равна , что ставит её на второе место после США с их .

См. также 
 Территориальные воды
 Шельф

Примечания

Ссылки 
 Карта исключительных экономических зон мира

Морское право